Саралідзе Гіоргі Анзорович (1977—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, підполковник грузинської армії.
 Саралідзе Мераб Григорович (1936—2007) — грузинський режисер-аніматор, заслужений діяч культури Грузії.
 Трістан Саралідзе (* 1956) — грузинський кіноактор.
Грузинські прізвища